Die Fußball-Oberliga Nordrhein 1992/93 war die 15. Spielzeit der gemeinsam vom Fußball-Verband Mittelrhein und dem Fußballverband Niederrhein durchgeführten Oberliga Nordrhein. Der Meister der Oberliga spielte analog zu den Vorjahren in der Aufstiegsrunde gegen die Meister der übrigen Oberligen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga, während der Zweitplatzierte zur Teilnahme an der Amateurmeisterschaft berechtigt war. Aus der Oberliga Nordrhein qualifizierte sich Rot-Weiss Essen für die Aufstiegsrunde und erreichte in dieser schließlich auch den Aufstieg in die zweite Liga. In die untergeordneten Verbandsligen Mittelrhein und Niederrhein stiegen zur Folgesaison 1993/94 die Vorjahres-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf A und 1. FC Wülfrath sowie der SC Jülich ab, im Gegenzug kamen Germania Teveren und Rot-Weiß Oberhausen als Aufsteiger aus der Verbandsliga sowie der FC Remscheid und Fortuna Düsseldorf aus Absteiger aus der 2. Bundesliga in die Oberliga Nordrhein.

Torschützenkönig wurde Ralf Mölders (Schwarz-Weiß Essen) mit 21 Toren.

Abschlusstabelle 

|}

1992
Fußballsaison 1992/93